Тази статия описва представянето на юношеските отбори на ПФК ЦСКА (София) през сезон 2010/2011 година.

Юноши старша „А“ (род.1992)

Елитна юношеска група

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: bulgarian-football.com

Класиране 

Последна актуализация:

Юноши старша „Б“ (род.1993)

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: zs-sofia.com

Класиране 

Последна актуализация:

Купа на БФС 

Последна актуализация: ; Източници: sportal.bg

Юноши младша „А“ (род.1994)

Елитна юношеска група

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: bulgarian-football.com

Класиране 

Последна актуализация:

Юноши младша „Б“ (род.1995)

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: viasport.bg

Класиране 

Последна актуализация:

Купа на БФС 

Последна актуализация: ;

Деца „А“ (род.1996)

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: viasport.bg

Класиране 

Последна актуализация:

Републиканско първенство 

Последна актуализация: ;
Източници: bulgarian-football.com

Деца „Б“ (род.1997)

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: viasport.bg

Класиране 

Последна актуализация:

Купа на БФС 

Последна актуализация: ; Източници: viasport.bg

2010/2011 (юноши)